Командный чемпионат Нидерландов по шахматам 2010/2011

Личные результаты

HSG

Voerendaal

Homburg Apeldoorn

Таблица 
 КО — командные очки (за победу начислялось 2 очка)
 Последние две команды спустились из первой лиги

Ссылки 
 2010/2011 на сайте www.schaakbond.nl

Командный чемпионат Нидерландов по шахматам
2010 год в шахматах
2011 год в шахматах